Demai steht für:
 den halachischen Begriff Demai (‚zweifelhaft‘; die Verzehntung landwirtschaftlicher Produkte betreffend), siehe Zehnt #Der Zehnte im Alten Testament
 den darauf bezogenen Talmudtraktat Demai (Demaj, Dmai), siehe Liste der Mischnatraktate

Demai ist der Familienname folgender Personen:
 Aïmen Demai (* 1982), algerisch-tunesischer Fußballspieler